Mattias – variante del nome Mattia
 Mattias de' Medici – militare governatore italiano
 Maria De Mattias – religiosa italiana